Rutland, comtat d'Anglaterra.
 Rutland (Dakota del Nord)
 Rutland (Illinois)
 Rutland (Iowa)
 Rutland (Massachusetts)
 Rutland (Ohio)
 West Rutland, població dels Estats Units a l'estat de Vermont.